Турикато има више значења:

 Општина Турикато (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Турикато (Турикато, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику